Miejscowości w Anglii:
 Luton – miasto i dystrykt (unitary authority) w hrabstwie Bedfordshire
 Luton – miejscowość w hrabstwie Devon, w dystrykcie East Devon
 Luton – miejscowość w hrabstwie Devon, w dystrykcie Teignbridge
 Luton – miejscowość w hrabstwie Kent